Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 2021/2022 – cykl zawodów w narciarstwie dowolnym, który rozpoczął się 22 października 2021 r. w szwajcarskim Chur, a zakończył 26 marca 2022 r. w Silvaplanie, również w Szwajcarii.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 SX = skicross
 HP = halfpipe
 SS = slopestyle
 BA = big air

Kalendarz

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2021 w sportach zimowych
2022 w sportach zimowych
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym